

Fumetto e animazione 
 Rourke  – fumetto italiano edito dalla Star Comics

Persone 
 Allan Rourke  – hockeista su ghiaccio canadese
 Andy Rourke  – bassista britannico
 Constance Rourke  – scrittrice ed educatrice statunitense
 James Rourke  – politico canadese
 Josie Rourke  – direttrice teatrale britannica
 Mickey Rourke  – attore statunitense
 Rachel Rourke  – pallavolista australiana
 Russell A. Rourke  – militare e politico statunitense

Pagine correlate 

 O'Rourke